Уильямс, Джеймс:
 Уильямс, Джеймс (1878—1929) — валлийский и британский игрок в хоккей на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908 года.
 Уильямс, Джеймс (род. 1985) — американский фехтовальщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Уильямс, Джеймс Эллиот (1930—1999) — американский моряк, герой Вьетнамской войны.